Heinrich Hoffmann puede referirse a las siguientes personas:

 Heinrich Hoffmann (1798-1874), filólogo alemán y autor del himno de Alemania.
 Heinrich Hoffmann (1809-1894), poeta, escritor y médico alemán, autor del libro infantil Struwwelpeter.
 Heinrich Hofmann (1824-1911), pintor e ilustrador alemán.
 Heinrich Hoffmann (1885-1957), fotógrafo personal de Hitler.
 Heinrich Hoffmann (1910-1998), capitán alemán de la Kriegsmarine.
 Heinrich Hoffmann (1913-1941), piloto alemán de la Luftwaffe.

Hofmann 
 Heinrich Hofmann (1842-1902), compositor y pianista alemán.